2 miejscowości w Polsce: 
 Sieśki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Sieśki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki